

Suède 

 Ekeby, une localité de la commune de Bjuv
 Ekeby, une localité de la commune d'Ekerö
 Ekeby, une localité de la commune de Kumla
 Ekeby, une localité de la commune de Nynäshamn
 Ekeby, une localité de la commune d'Östhammar
 Ekeby, une localité de la commune de Södertälje
 Ekeby, une localité de la commune d'Upplands Väsby